Сергей Александрович Бонда́рин () — русский и советский прозаик и поэт. Участник Великой Отечественной войны на Черноморском флоте.

Биография 
Родился 14 (27 января) 1903 года в Одессе (ныне Украина). Отец Бондарина занимал административную должность. Он вырос в Одессе, в начале 1920-х годов входил в круг одесских писателей, особенно был дружен с Э. Г. Багрицким и С. Г. Гехтом. В 1929 году окончил юридическое отделение Одесского института народного хозяйства. В 1930 году женился на художнице Генриетте Адлер (1903—1997).

Бондарин писал стихи, рассказы, журналистские очерки. Первая книга (для детей) — «Дындып из долины Дургун-Хоток» (1931), действие которой происходит в Монголии. Протесты писателей, в том числе В. Б. Шкловского и Л. И. Славина против того, что Бондарину уделяется мало внимания, привели к публикации первого сборника «Пять лет» (1935). Член Союза писателей СССР с 1938 года.

С июня 1941 года по февраль 1944 года Бондарин служил при Политуправлении Черноморского флота. Интендант 2-го ранга. Участвовал в Крымской оборонительной операции, Керченской десантной операции 1941 года, в битве за Кавказ. 2 августа 1942 года награждён медалью За боевые заслуги.

В марте 1944 года был арестован, 21 апреля 1945 приговорен к 8 годам лагерей по обвинению в «антисоветской агитации». До 1953 года находился в заключении в Мариинске (Кемеровская область), в Тайшете, затем в ссылке в Красноярском крае.

С. А. Бондарин умер 25 сентября 1978 года. Похоронен в Москве на Донском кладбище.

Сочинения 
 Дындып из долины Дургун Хоток: [Повесть о мальчике-ойрате] / Рис. и обл. Звонарёвой. — [М.]: Огиз: Мол. гвардия, 1931. — 96 с.
 То же. 2-е изд. — [М.]: Детгиз, 1934. — 96 с.
 То же. — [М.]: Детиздат, 1935. — 84, [3] с.
 5 лет: [Рассказы]. — М.: Гослитиздат, 1935. — 209, [2] с.
 Три старика: Картины Балкарии: [Рассказы]. — М.: Художественная литература, 1937. — 81 с.
 То же. — М.: Гослитиздат, 1937. — 84 с.: ил.
 Разные времена: [Рассказы]. — М.: Сов. писатель, 1939. — 272 с.
 Путешествие к горному перевалу. — М.; Л.: Детиздат, 1940. — 48 с.: ил.
 Мы идём в десант: Повесть. — М.: Изд-во ДОСААФ, 1955. — 80 с.
 Ваня Золушкин: Повесть / [Ил.: С. Кабатаев]. — М.: Детгиз, 1957. — 126 с.: ил.
 Лирические рассказы. — М.: Сов. писатель, 1957. — 431 с.
 Волны Дуная: Повести и рассказы. — М.: Сов. писатель, 1961. — 359 с.: ил.
 Гроздь винограда: Записки. Рассказы. Повесть / [Ил.: С. Б. Телингатер]. — [М.] : [Сов. писатель], [1964]. — 362 с.: ил.
 Повесть для сына: Повести, воспоминания, рассказы. — М.: Сов. писатель, 1967. — 447 с.
 Златая цепь: Записки. Повести. Рассказы / Худож. В. Медведев. — М.: Сов. писатель, 1971. — 333 с.: ил.
 Парус плаваний и воспоминаний. — М.: Сов. Россия, 1971. — 219 с.: портр.
 Прикосновение к человеку: Повести, рассказы, записки. — М.: Сов. писатель, 1973. — 480 с.
 На берегах и в море: Повести, рассказы, записки / [Худож. Д. Громан]. — М.: Сов. писатель, 1981. — 591 с.: ил.
 Тебе даётся день: [Стихи]. — М.: Возвращение, 1992. — 34 с.: ил. — (Поэты-узники ГУЛАГа. Малая серия; 4).

В периодике 
 Балкарские рассказы, «Красная новь», 1936, № 3
 Эдуард Багрицкий. Статья, Новый мир, 1961, № 4
 Никола-на-водах, «Наш современник», 1961, № 3

Библиография 
 Бондарин С. Прикосновение к человеку // Воспоминания о Бабеле: 1938, 1939, 1940 / [сост.: А. Н. Пирожкова, Н. Н. Юргенева]. — Москва: Книжная палата, 1989. — С. 93—101, ил.- ISBN 5-7000-0109-8

См. также 
 Коллектив поэтов

Примечания

Ссылки 
 Музей истории уголовно-исправительной системы Кузбасса при ГУФСИН по Кемеровской области
 Веселый грустный человек
 Похоронен на Новом Донском кладбище в Москве

Выпускники Одесского национального экономического университета
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Заключённые ГУЛАГа
Писатели-соцреалисты
Члены Союза писателей СССР
Жители ЖСК «Советский писатель»
Похороненные на Донском кладбище
Участники Керченско-Феодосийской операции
Участники битвы за Кавказ